Osoby o tym nazwisku:
 Drew Neilson – kanadyjski snowboardzista
 Hugh Neilson – szkocki hokeista na trawie, olimpijczyk
 James Beaumont Neilson – szkocki hutnik i wynalazca
 John Neilson Robertson – szkocki piłkarz
 Robbie Neilson – szkocki piłkarz
 Sandra Neilson – amerykańska pływaczka, olimpijka
 Shirley Neilson – kanadyjska brydżystka
 Thomas Neilson Paulin – północnoirlandzki poeta